Le qualificazioni del singolare del Rolex Monte Carlo Masters 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Leonardo Mayer (primo turno)
  Ugo Humbert (ultimo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)
  Juan Ignacio Londero (qualificato)
  Aljaž Bedene (qualificato)
  Mischa Zverev (primo turno)
  Federico Delbonis (qualificato)

  Taro Daniel (ultimo turno, lucky loser)
  Ernests Gulbis (primo turno)
  Bernard Tomić (primo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (ultimo turno)
  Peter Gojowczyk (primo turno)
  Feliciano López (primo turno)
  Miomir Kecmanović (primo turno)

Qualificati 

  Alexei Popyrin
  Andrey Rublev
  Lorenzo Sonego
  Juan Ignacio Londero

  Aljaž Bedene
  Guido Andreozzi
  Federico Delbonis

Lucky loser 

  Tarō Daniel

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2019